Sezona Formule 1 1967 je bila osemnajsta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 2. januarja 1967 z dirko za Veliko nagrado Južne Afrike, končala pa 22. oktobra 1967 z enajsto dirko sezone za Veliko nagrado Mehike. Dirkaški naslov je osvojil Novozelandec Denny Hulme, moštvenega pa Brabham.

Dirkači in moštva
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1967.

 Roza ozadje označuje nastope z dirkalniki Formule 2.

Rezultati

Velike nagrade

Moštva

Dirkači

Druge pomembne dirke
Te dirke niso štele za naslov prvaka, vendar so vseeno imele kar velik pomen.

Opombe 

1967
1967 v športu